Сборная команда США:
 
 Сборная США по хоккею с мячом
 Сборная США по хоккею с шайбой